Fumichon peut faire référence à :
 Fumichon, commune du Calvados ;
 Fumichon, ancienne commune de la Manche absorbé par Baudre ;
 Fumichon, rivière de la Manche, affluent de la Vire.